Ро́щинское шоссе́:
 Рощинское шоссе — шоссе в Санкт-Петербург
 Рощинское шоссе — шоссе в Тюмени